

Localidades
Golden (Colúmbia Britânica), no Canadá

Estados Unidos

Golden (Colorado)
Golden (Illinois)
Golden (Mississippi)
Golden Lakes, na Flórida

Outros
Golden Globe Awards
Golden State Warriors
Golden Gate

Desambiguações de topônimos